Badean (Bangsalsari)
 Badean (Kabat)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing